– japońska skoczkini narciarska, reprezentantka Otari Junior High School.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 3 marca 2009 roku w Zaō podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki odpowiednio po 63,5 m i 59,5 m na skoczni normalnej.

8 stycznia 2012 roku w trzecim w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Hinterzarten zajęła 16. miejsce, jednocześnie zdobyła pierwsze punkty w PŚ, po skokach na 90,5 m i 95,5 m.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Grand Prix 
  Ałmaty – 21 września 2013 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy olimpijczycy
Japońskie skoczkinie narciarskie
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1996